Нгуен Ван Чой (; 1 февраля 1940 — 15 октября 1964, Сайгон) — партизан Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, после неудавшегося покушения на посла США в Южном Вьетнаме и министра обороны США был публично казнён в Сайгоне.

Биография

Детство и юность 
Родился в провинции Куангнам, в бедной крестьянской семье.

С 14 лет работал учеником электрика, затем — электриком в Сайгоне.

В 1962 году стал членом Национального фронта освобождения Южного Вьетнама.

В апреле 1964 года состоялась свадьба Нгуен Ван Чоя и Фан Тхи Куен.

Участие в покушении 
2 мая 1964 года получил задание НФОЮВ: взорвать бомбу в Сайгоне на мосту Конгли, по которому должны были проезжать посол США в Южном Вьетнаме Генри Кэбот Лодж и посетивший страну с визитом министр обороны США Роберт Макнамара.

9 мая 1964 года Нгуен Ван Чой участвовал в покушении, но попытка покушения оказалась неудачной, и в 22 часа Нгуен Ван Чой был арестован.

Предварительное заключение и следствие 
Нгуен Ван Чой отбывал предварительное заключение под следствием в Сайгоне, в тюрьме . В первый же день попытался бежать, выпрыгнув в окно, но упав на проходящий автомобиль, сломал ногу, и был пойман.

Жена Чоя — Фан Тхи Куен также была помещена в тюрьму, но после нескольких допросов отпущена на свободу.

Суд и приговор 
11 августа 1964 года суд приговорил Нгуен Ван Чоя к смертной казни через расстрел.

Требования отмены казни 
Коммунисты Венесуэлы провели кампанию за освобождение Нгуен Ван Чоя. Прокоммунистические партизанские отряды Венесуэлы захватили высокопоставленного полковника ВВС США Майкла Смолена и предложили обменять его на Нгуен Ван Чоя. Их условия: «Если во Вьетнаме расстреляют Нгуен Ван Чоя, то час спустя в Венесуэле будет расстрелян полковник Смолен».

Эти требования на некоторое время отсрочили казнь, но впоследствии полковник Майкл Смолен был освобождён, и смертный приговор Чою было решено привести в исполнение.

Казнь 
15 октября 1964 года в 9 ч. 45 мин. Нгуен Ван Чоя вывели во двор тюрьмы Тихоа. Расстрел Нгуен Ван Чоя в Сайгоне был первым случаем публичной казни активиста НФОЮВ во время Вьетнамской войны. Перед казнью Нгуен Ван Чой держался уверенно, это подтверждают фотокадры, опубликованные в западной прессе и обнаруженные позже кинокадры съемки казни. Он обратился со словами к собравшимся журналистам:

Вы — журналисты, и вы должны быть хорошо осведомлены о том, что происходит. Это американцы начали агрессию по отношению к нашей стране, это они убивают наш народ самолётами и бомбами… Я никогда не шёл против воли моего народа. Это против американцев я совершил свои действия.

Нгуен Ван Чой был расстрелян в одиннадцать часов. По свидетельству прессы, его последними словами были «Да здравствует Хо Ши Мин!»

Память

Во Вьетнаме 
 Именем Нгуен Ван Чоя названы улица в Хошимине, школа и премия.

На Кубе 
 На Кубе именем Нгуен Ван Чоя названы школы и стадион.

В США 
 Американская актриса Джейн Фонда назвала своего сына «Трой» в честь Нгуен Ван Чоя (Troy — английская транскрипция вьетнамского имени Чой ()).

Отражение в культуре

В литературе 
 «Жить, как Он», — документальная повесть, автор — журналист Чан Динь Ван написал её со слов Фан Тхи Куен — жены Нгуен Ван Чоя. Повесть пользовалась громадным успехом в Северном Вьетнаме.

В кино 
 «Нгуен Ван Чой вечно жив» — документальный фильм (ДРВ).
 «Нгуен Ван Чой» (1966) — художественный фильм (ДРВ), по документальной повести «Жить, как Он».

Примечания

Ссылки 
 
 Документальные кадры съёмки казни Нгуен Ван Чоя

Персоналии Вьетнамской войны
Родившиеся 2 января
Родившиеся в 1940 году
Умершие 15 октября
Революционеры Вьетнама
Покушавшиеся на убийство
Казнённые революционеры
Казнённые в 1964 году